Аргуэ́льо () — испанская фамилия. Известные носители:

 Аргуэльо, Алексис (1952—2009) — никарагуанский боксёр.
 Аргуэльо, Кико (род. 1939) — испанский художник.
 Аргуэльо, Консепсьон (1791—1857) — возлюбленная русского командора Николая Резанова, героиня рок-оперы «Юнона и Авось».
 Аргуэльо, Маркос (род. 1981) — аргентинский футболист
 Аргуэльо, Патрисио (1943—1970) — никарагуанский революционер-интернационалист, террорист.
 Аргуэльо, Хосе Дарио (1753—1828) — испанский военный и государственный деятель, отец Консепсьон Аргуэльо.
 Аргуэльо, Хуан (1778—1830) — никарагуанский политик, Верховный глава Никарагуа.
 Аргуэльо, Хуан Давид (род. 1991) — парагвайский футболист, играющий на позиции полузащитника.
 Вассальо Аргуэльо, Мартин (род. 1980) — аргентинский теннисист.